SRES Lins Imperial est une école de samba du quartier du Lins de Vasconcelos, de Rio de Janeiro, au Brésil.

Données de l'école 
 D2 Carnaval

  D3 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro